Protektoratsparlament bzw. Protektorats-Parlament (engl. Protectorate Parliament) steht für:

Erstes Protektoratsparlament 
Zweites Protektoratsparlament
Drittes Protektoratsparlament